Urones de Castroponce kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Urones de Castroponce (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Urones de Castroponce (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar